La Serie C 1963-1964 è stata la 26ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, disputato tra il 22 settembre 1963 e il 24 maggio 1964, si è concluso con la promozione della , del  e del .

Stagione

Avvenimenti 
Al termine della stagione di Serie C 1963-1964 sono promosse in Serie B le compagini di ,  e  (quest'ultima all'esordio storico in Cadetteria).

Cadono nel baratro della Serie D , , ,  e .

Nel girone B  e Vis Sauro Pesaro concludono la stagione regolare a pari punti al penultimo posto: la Pistoiese riesce a rimanere in Serie C vincendo la gara di spareggio-retrocessione ai supplementari, 3-1.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1964-1965. 
      Retrocesso in Serie D 1964-1965. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1964-1965. 
      Retrocesso in Serie D 1964-1965.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
La Vis Sauro Pesaro e la Pistoiese hanno disputato uno spareggio salvezza.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio salvezza

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1964-1965. 
      Retrocesso in Serie D 1964-1965. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Trapani ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Il Trapani è stato poi ripescato in Serie C 1964-1965.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
1963